

Persone 
 Auguste Strobl (1807-1871) – modella tedesca
 Tony Strobl (1915-1991) – fumettista statunitense
 Claudia Strobl (1965) – sciatrice austriaca
 Fritz Strobl (1972) – sciatore austriaco
 Josef Strobl (1974) – sciatore austriaco naturalizzato sloveno
 Jochen Strobl (1979) – sciatore italiano
 Tobias Strobl (1990) – calciatore tedesco

Geografia

Austria 
 Strobl – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (salisburghese)

Altro 
 Emma Strobl Saalfeld – personaggio della soap opera Tempesta d'amore

Pagine correlate 
 Strobel – pagina di disambiguazione